Jens Jørgensen er navnet på flere personer:

 Jens Jørgensen (politiker) (1806-1876) – dansk bonde og politiker, medlem af Folketinget og Landstinget mm.
 Jens Jørgensen (borgmester) (født 1942) – dansk politiker og forfatter, tidligere borgmester i Slagelse og medlem af Folketinget (egl. Jens Christian Jørgensen)
 Johannes Jørgensen (1866-1956) – dansk forfatter (Jens Johannes Jørgensen)